«Очарован тобой» — советский художественный фильм режиссёра Юлдаша Агзамова. Фильм создан на киностудии «Узбекфильм» в 1958 году. Фильм является первой узбекской кинокомедией.

Сюжет 
В фильме рассказывается о подборе актёров на главные роли нового музыкального фильма «Очарован тобой». С этой целью режиссёр Абзалов со своим помощником выезжают в Самарканд, Бухару, Хорезм и Ферганскую область Узбекской ССР в поисках молодых талантов. Они встречают очень много талантливых людей. «Очарован тобой» показывает расцвет узбекской народной музыкальной культуры.

Актёры 
 Клара Джалилова — Юлдуз
 Санат Диванов — Шариф
 Рано Хамрокулова — Замира
 Тургун Азизов — Бакир
 Аббас Бакиров — Афзалов
 Наби Рахимов — Турдыев
 Мухаббат Тулаходжаева — Мухаббат

Примечания 

Фильмы СССР 1958 года
Кинокомедии 1958 года
Музыкальные фильмы СССР
Музыкальные комедии
Фильмы студии «Узбекфильм»